Abisynia – dawna nazwa Etiopii

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Abisynia – część miasta Jastrzębie-Zdrój
 Abisynia – część miasta Starachowice
 Abisynia – część wsi Turzyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Abisynia – część wsi Dólsk w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Drzycim
 Abisynia – część kolonii Dąbrowa w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów
 Abisynia – kolonia wsi Droblin w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska
 Abisynia – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Abisynia – część wsi Wiele w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Abisynia – część wsi Tymawa w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Abisynia – część wsi Drawsko w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko

Inne 
Abisynia (Poznań) – część miasta Poznań